La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén fue creada por ley provincial N.º 69 sancionada el 30 de marzo de 1959.

Su fundamento determina que se hará responsable de todo lo concerniente al sistema vial provincial, quedando con facultades para actuar ante la Dirección Nacional de Vialidad , mediante contratos, es una empresa con autarquía, pudiendo hacer las obras que sean necesarias para el bien público provincial.

A través de los años ha creado una extensa red vial provincial y ha realizado muchos puentes uniendo distintas zonas y parajes.

Su funcionamiento administrativo se encuentra en la ciudad de Zapala y cuenta con seis distritos en distintos puntos de la provincia, lo que posibilita un mejor acción operativa, principalmente con la conservación de las rutas existentes, ellos están ubicados en las localidades de Chos Malal, Añelo, San Martín de los Andes, Zapala, El Huecu y Aluminé.

Su funcionamiento ejecutivo es a través de un directorio compuesto de un presidente y seis vocales, contando con distintas dependencias administrativas y técnicas.

Referencias

 

Gobierno de la provincia de Neuquén